Мамэньсизаври́ды  — семейство завроподовых динозавров из группы Eusauropoda, живших в юрском — нижнем меловом периодах ( назад) на территории современной Восточной Азии. 

Таксон впервые был определён китайскими палеонтологами C. C. Young и H. C. Chao в 1972 году, на основе типового рода Mamenchisaurus. Первые остатки Mamenchisaurus были найдены в геологической формации Shangshaximiao, около 161,2—155,7 млн лет назад, Chuanjiesaurus — около 175,6—161,2 млн лет назад, в то время как Eomamenchisaurus был найден в формации Чжанхэ (Zhanghe), около 175,6—161,2 млн лет назад. Tonganosaurus жил еще раньше, в ранней юре.

Представители семейства характеризуются увеличенным числом шейных позвонков (обычно 16–18) по сравнению с большинством других завроподов.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2020 года в семейство включают 13 вымерших родов:
 
 
 
 
 
  [syn. ]
 
 
 
 
 
 
 

Роды Datousaurus и Hudiesaurus, ранее относимые к семейству, перенесены в группу Eusauropoda.

Примечания 

Eusauropoda
†
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии